Šljuke (Scolopacidae), porodica iz reda Močvarica
 Šljuke (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora